Verdolaga puede referirse a:

 el nombre común de la planta suculenta Portulaca oleracea; o
 el nombre común de la planta leñosa Thymelaea hirsuta.